Thälmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Thälmann (1886–1944), deutscher Politiker (KPD), Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands.
 Irma Thälmann (1919–2000), Tochter Ernst Thälmanns
 Rosa Thälmann (1890–1962), Ehefrau Ernst Thälmanns

Sonstiges:
 Thälmannberge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Thalmann
 Telman
 Telmann
 Thelemann